A Copa da Argentina de Futebol de 2022, oficialmente conhecida como Copa Argentina AXION energy, é a décima segunda edição dessa competição argentina de futebol organizada pela Associação do Futebol Argentino (AFA). O campeão do torneio, além do título, garante uma vaga na Taça Libertadores da América de 2023. 

A competição teve início no dia 23 de fevereiro. O Boca Juniors é o atual campeão do torneio.

O Patronato se sagrou vencedor dessa edição ao vencer o Talleres (C) por 1-0 na final, conquistando, assim, o seu primeiro título da competição.

Regulamento 
A Copa da Argentina de 2022 conta com um novo formato, nesta edição não haverá a fase regional. Quanto ao sistema de disputa, jogos no "mata-mata" em seis fases, todas elas serão em jogos únicos; o campeão se classificará para a Taça Libertadores da América de 2023.

Participantes 
Sessenta e quatro equipes participarão da competição que envolverá clubes de várias divisões do sistema de ligas de futebol da Argentina.

Primeira Divisão 
Todas as 26 equipes participantes da temporada de 2021 da Superliga Argentina estão classificadas.

Segunda Divisão 
Os sete primeiros colocados dos grupos A e B da classificação ao final do primeiro turno (15.ª rodada) da Primera Nacional de 2019–20 também participarão.

Terceira Divisão

Primera B 
As seis equipes mais bem colocadas ao final da edição de 2021 da Primera B.

Torneo Federal A 
As cinco equipes mais bem colocadas em cada zona (A e B) ao final do Torneo Federal A de 2021.

Quarta Divisão

Primera C 
As quatro equipes melhores posicionadas da Primera C de 2021.

Quinta Divisão

Primera D 
As três equipes mais bem posicionadas ao final da Primera D de 2021.

Torneio

Trigésima-Segundas de Final

Décima-Sextas de Final

Oitavas de Final

Quartas de Final

Semifinais

Final

Premiação 

Futebol de 2022 na Argentina